Résultats détaillés du simple messieurs de tennis aux Jeux olympiques d'été d'Athènes.

Faits marquants 
 Nicolás Massú s'impose en finale contre Mardy Fish et remporte le cinquième tournoi de sa carrière.
 En s'imposant en simple, Nicolás Massú apporte la première médaille d'or olympique au Chili.
 Parmi les joueurs du top 10, on note les forfaits de Guillermo Coria n°3, Andre Agassi n°6, Lleyton Hewitt n°8, David Nalbandian n°9, Gastón Gaudio n°10.
 Guillermo Coria (n°3), blessé durant le Masters de Toronto, est remplacé par Mariano Zabaleta.
 Gastón Gaudio,  mondial, s'est blessé au talon et à l'épaule droite après sa victoire à Roland-Garros. Agustín Calleri le remplace dans le tableau final. Cependant, celui-ci déclare forfait au deuxième tour en raison d'une blessure aux abdominaux.
 Initialement tête de série n°6, David Nalbandian est contraint de déclarer forfait avant son premier match à cause d'un coude douloureux. Il est remplacé par le Canadien Frédéric Niemeyer.
 L'Algérien Lamine Ouahab () et le Chypriote Márcos Baghdatís () ont obtenu une invitation donnée par la commission tripartite.
 Ces jeux marquent la révélation du jeune Tomáš Berdych (18 ans), qui bat le favori et n°1 mondial, Roger Federer au second tour (4-6, 7-5, 7-5) et atteint les quarts de finale.
 5 têtes de série sont éliminées dès le premier tour : Tim Henman, Rainer Schüttler, Juan Ignacio Chela, Paradorn Srichaphan et Andrei Pavel.

Parcours

Résultat

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Voir aussi 
 Simple dames de tennis aux Jeux olympiques d'été de 2004
 Double dames de tennis aux Jeux olympiques d'été de 2004
 Double messieurs de tennis aux Jeux olympiques d'été de 2004

Références

Liens externes 
  Site officiel du Comité international olympique

Navigation 

Tennis aux Jeux olympiques d'été de 2004
Jeux Olympiques